Puma, divlja mačka 
 Puma AG, njemačka multinacionalna tvrtka
 Puma (BVP), njemačko borbeno vozilo pješaštva
 Puma (BOV), talijansko oklopno vozilo
 Aérospatiale Puma, višenamjenski helikopter